Brouwerij Bekaert (Torhout), voormalige brouwerij en erfgoed te Torhout
 Brouwerij Bekaert (Kortrijk), voormalige brouwer te Kortrijk